Alexandra Beaton (1994), Canadees actrice
Alaina Marie Beaton (1985), Amerikaans zangeres en songwriter, beter bekend als Porcelain Black
Cecil Beaton (1904-1980), Engels fotograaf, kostuumontwerper en artdirector
Ewan Beaton (1969), Canadees judoka 
John Beaton (1982), Schots voetbalscheidsrechter
Steve Beaton (1964), Engels darter